Peter Andersson, švedski hokejist, * 2. marec 1962, Federtalve, Švedska.

Andersson je v švedski ligi igral za kluba Timrå IK in IF Björklöven, za slednjega enajst sezon, tudi 1986/87, ko je osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1980 je bil kot 173. izbran na NHL naboru s strani kluba Washington Capitals, za katerega je zaigral v sezoni 1983/84 in v njem ostal tri sezone. V ligi NHL, kjer je eno sezono igral še za klub Quebec Nordiques, je skupno odigral 179 tekem, na katerih je dosegel 10 golov in 43 podaj. V sezoni 1989/90 je igral za kluba EV Zug in EHC Kloten v švicarski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, in šestih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve zlati in eno srebrno medaljo. 

Leta 2018 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 22
| 6
| 4
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 80/81
|
| 31
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 81/82
|
| 33
| 7
| 7
| 14
|
| 36
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 3
| 6
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 8
| 16
| 24
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 83/84
|
| 42
| 3
| 7
| 10
|
| 20
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 84/85
|
| 57
| 0
| 10
| 10
|
| 21
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 84/85
|
| 13
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 85/86
|
| 61
| 6
| 16
| 22
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 85/86
|
| 12
| 1
| 8
| 9
|
| 4
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 86/87
|
| 36
| 6
| 10
| 16
|
| 30
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 0
| 5
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 6
| 12
| 18
|
|
|
| 8
| 1
| 5
| 6
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 88/89
|
| 22
| 2
| 9
| 11
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 16
| 0
| 12
| 12
|
| 16
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 89/90
|
|
| 8
| 5
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 89/90
|
|
| 10
| 4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 36
| 11
| 18
| 29
|
| 18
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 1
| 0
| 1
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 35
| 9
| 20
| 29
|
| 30
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 35
| 10
| 23
| 33
|
| 32
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 93/94
|
| 22
| 1
| 5
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 16
| 0
| 4
| 4
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 28
| 6
| 7
| 13
|
| 20
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 707
| bgcolor="#7FFF00" | 117
| bgcolor="#7FFF00" | 229
| bgcolor="#7FFF00" | 346
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 399
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1980
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Binghamton Whalers
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti EHC Kloten
Hokejisti EV Zug
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih